Кен может означать:

Фамилия
 Кен, Гуру (настоящее имя — Вадим Александрович Пономарёв; род. 1969) — российский музыкальный журналист, критик и искусствовед, колумнист, радиожурналист.
 Кен, Педро (род.1987) — бразильский футболист.
 Кен, Томас  (1635—1711) — епископ Батский.
 Кен, Олег Николаевич (1960—2007) — российский историк.
 Кейн (Кен), Илайша Кент (1820—1857) — американский полярный исследователь, врач.

Имя
 Кен — царь древней Македонии (VIII век до н. э.)
 Кен — полководец Александра Великого
 Кен — сатрап Сузианы в двадцатых годах IV века до н. э.
 Холланд, Кен — канадский хоккеист
 Кизи, Кен — американский писатель
 Краткий вариант имени Кеннет
 Хендрикс, Кен — американский бизнесмен-миллиардер
 Кен — кукла, друг куклы Барби
 Кен Мастерс — персонаж серии игр Street Fighter

Другое
 Название Կ — пятнадцатой буквы армянского алфавита
 Кен — фигура в шашечной игре кены, распространённой в Осетии
 Кен — коммуна во Франции, в департаменте Аверон
 Кен — река в Пермском крае
 Кен — река в Индии, приток Джамны (Ямуны)
 Кен () — вьетнамский музыкальный инструмент
 Кен Канеки — аниме персонаж из аниме Токийский Гуль

См. также 
 Кенн
 Ju-ken